Mananga bezeichnet

 Mananga (Südafrika), südafrikanisch-eswatinischer Grenzposten
 Mananga (Berg), Berg in Südafrika
 Mananga (Indonesien), Ort in Pulau Taliabu, North Maluku Province, Indonesien

Mananga ist der Familienname von
 Jonathan Buatu Mananga (* 1993), angolanisch-belgischer Fußballspieler